Green Burn ist der Name folgender Wasserläufe:

 Green Burn (Bigholms Burn), Quellfluss des Bigholms Burn in Dumfries and Galloway, Schottland
 Green Burn (Clatteringshaws Loch), Zufluss des Clatteringshaws Loch in Dumfries and Galloway, Schottland
 Green Burn (Curnelloch Burn), Zufluss des Curnelloch Burn in Dumfries and Galloway, Schottland